Остапівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Остапівська волость — Лохвицького повіту Полтавської губернії;
 Остапівська волость — Хорольського повіту  Полтавської губернії.